Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Barbara Potter (semifinali)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1982